Waltersbach ist der Name folgender Flüsse und Bäche:
 Kleinwaltersdorfer Bach in Sachsen
 Waltersbach (Dernbach), Bach im südöstlichen Pfälzerwald
 Waltersbach (Elnhauser Wasser), Nebenfluss des Elnhauser Wassers in Mittelhessen